ОСР:

 Одесская советская республика.
 ОСР, ОАР,  — обозначение олимпийских спортсменов из России на зимних Олимпийских играх 2018.

См. также 
 ОЭСР